Francesco Petronelli – arcivescovo cattolico italiano
 Goody Petronelli – militare statunitense
 Paolo Petronelli – ex pallanuotista italiano